Sainte-Irène est un toponyme et le nom d'édifices ecclésiastiques :

Édifices religieux 
 Sainte-Irène, une église de Constantinople ;
 Sainte-Irène, un monastère de Kiev ;

Localité
 Sainte-Irène, municipalité de paroisse canadienne du Québec

Voir aussi
 Les saintes appelées Irène :